Alien Nation (saga), saga de ciència-ficció que abasta cinema, televisió i altres mitjans
 Alien Nation (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 1988 dirigida per Graham Baker
 Alien Nation (sèrie), sèrie de televisió de 1989–1990 basada en la pel·lícula de 1988
 Alien Nation: Dark Horizon, telefilm de 1994 dirigit per Kenneth Johnson
 Alien Nation: Body and Soul, telefilm de 1995 dirigit per Kenneth Johnson (telefilm)
 Alien Nation: Millennium, telefilm de 1996 dirigit per Kenneth Johnson (telefilm)
 Alien Nation: The Enemy Within, telefilm de 1996 dirigit per Kenneth Johnson (telefilm)
 Alien Nation: The Udara Legacy, telefilm de 1997 dirigit per Kenneth Johnson (telefilm)